Plusieurs navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Nonsuch (en ), d'après le palais de Sans-Pareil, construit par Henri VIII :

, un « great ship » de 38 canons, construit à partir d'un navire préexistant et vendu vers 1645.
, un navire de 34 canons, lancé en 1646 et échoué en 1664.
HMS Nonsuch, un ketch armé de 8 canons, acquis en 1654 et vendu en 1667. En tant que navire marchand, le Nonsuch fera le voyage à l'origine de l'établissement de la Compagnie de la baie d'Hudson.
, un vaisseau de ligne de  rang de 36 canons, lancé en 1668. Augmenté à 42 canons en 1669 il est classé  rang, avant d'être ramenée à 36 canons en 1691. Capturé en 1695 par le navire corsaire français Le Français.
, un hoy de 5 canons, lancé en 1686 et vendu en 1714.
, un vaisseau de ligne de  rang de 48 canons, lancé en 1696, reconstruit 1717, et démantelé en 1745.
, un vaisseau de ligne de  rang de 50 canons, en service entre 1741 et 1766.
, un vaisseau de ligne de  rang de 64 canons lancé en 1774, utilisé comme batterie flottante à partir de 1794, et démantelé en 1802.
, un destroyer de classe Admiralty M lancé en 1915 et vendu en 1921.
HMS Nonsuch, un sloop dont la construction débute en  et est annulée en octobre de la même année.
, le destoyer allemand Z 38 de classe Type 1936A, intégré à la Royal Navy à la fin de la Seconde Guerre mondiale, démantelé en 1949.

Voir aussi 
 , une division des Canadian Forces Naval Reserve basée à Edmonton, Alberta.
 HMS Nonsuch, est un terme utilisé dans la Royal Navy, pour désigner la présence d'un navire hypothétique ou « ghost consort. »
 HMS Nonsuch, un vaisseau de ligne de 74 canons apparaît dans les comptes d'Horatio Hornblower.
 , pour les navires français du même nom.

Nom de bateau de la Royal Navy